Sankt Lambert oder St. Lambert steht für:

 Lambert von Lüttich (635–705), Bischof von Tongern-Maastricht und Märtyrer

Orte:
 St. Lambert (Seeon), Ortsteil von Seeon (Seeon-Seebruck), Landkreis Traunstein, Bayern
 St. Lambert am Lamperberg, Ortsteil von Baldramsdorf, Kärnten

Sonstiges:
 Studienhaus St. Lambert, Priesterseminar in Grafschaft-Lantershofen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Saint-Lambert
 Lambertuskirche, Kirchen unter dem Patrozinium des hl. Lambertus